Отлајо има више значења:

 Отлајо, Камино Антигво а Санто Доминго (Тепостлан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Отлајо (Матлапа), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Отлајо (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Отлајо (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику